Pflughaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pflughaupt (1892–1951), deutscher Filmproduzent
 Wilfried Pflughaupt (1930–1958), deutscher Schachkomponist